Set Me Free (canção de Velvet Revolver)
À Tout le Monde (Set Me Free)

Desambiguação